Вивентиол Лионский (; —) — епископ Лионский (514—524), раннехристианский католический святой. Память 12 июля (по григорианскому календарю).

Биография 
Сын Аквилина, брат святого Рустика. Вначале был монахом в Кондатском монастыре в местечке Сент-Уайен () (в настоящее время — Сен-Клод), затем стал епископом Лионским.

Известно послание святого Вивентиола устроителям Эпонского собора 517 года:
«Позволяем присутствовать мирянам с тем, чтобы и народ мог засвидетельствовать те вещи, которые должны быть определены одними епископами».

Литература 
 Лапин, П., Собор, как высший орган церковной власти, Казань, 1909 год.
 Солодовников, В., Соборные решения Галльской церкви в царствование Хлодвига — основателя династии Меровингов Оп.: Путь Богопознания, вып. 3, М., 1998, Журнал моск. богосл. семинарии еванг. христиан-баптистов, 30-39.

Примечания 

Католические святые
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту
Святые Единой Церкви
Галло-римские святые
Епископы Лиона
Епископы VI века